, иногда встречается написание Синьё — лёгкий японский авианосец времён Второй мировой войны. Произносится так же как  (см. Синъё (лодки-самоубийцы)).

Представлял собой переоборудованный немецкий пассажирский лайнер . Имел два самолётоподъёмника. Вошёл в состав флота в июле 1944 года.

Потоплен 17 ноября 1944 года четырьмя торпедами американской подводной лодки . Торпедная атака спровоцировала детонацию авиационного топлива и сильнейший пожар. Погибло 1130 военнослужащих японского императорского флота, спаслось лишь 70 человек.

Ссылки 
 Энциклопедия кораблей.
 [wunderwaffe.narod.ru/WeaponBook/AirCraft_Carrier/64.htm Авианосцы японского флота].

Авианосцы Японии
События 17 ноября
Затонувшие корабли
Кораблекрушения 1944 года
Ноябрь 1944 года